Servisch zaalvoetbalteam (mannen)
 Servisch zaalvoetbalteam (vrouwen)